Vietheer ist der Familienname folgender Personen:

Heinrich Vietheer (1883–1968), deutscher Zeltmissionar und Begründer der Elim-Gemeinden
Heinz Vietheer (1921–1996), deutscher Gewerkschafter